Пуэ́нте-дель-Конго́сто () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 34,04 км². Население — 265 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Название города происходит от «Puente del Arco Angosto», «Мост с узкой аркой» (Congosto — сокращение от Arco Angosto). Мост был построен в средневековье через реку Тормес на пути между Авилой и Сьюдад-Родриго.  В наши дни от моста осталась лишь боковая стена.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки